Magan (land)
 Magán, gemeente in de Spaanse provincie Toledo